Ворошило — русская фамилия. Известные носители:

 Ворошило, Александр Степанович (род. 1944) — советский оперный певец, баритон.
 Ворошило, Артём Анатольевич (род. 1988) — российский хоккеист, нападающий.